Stefanie Bürkle ist der Name folgender Personen:

* Stefanie Bürkle (Künstlerin) (* 1966), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin
 Stefanie Bürkle (Landrätin) (* 1969), deutsche Juristin und Beamtin